Chlidonia är ett släkte av mossdjur. Chlidonia ingår i familjen Chlidoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Chlidonia